Blanche de Lancastre peut se référer à plusieurs personnalités médiévales anglaises :
 Blanche de Lancastre (1305-1380), épouse de Thomas Wake ;
 Blanche de Lancastre (1342-1368), épouse de Jean de Gand ;
 Blanche d'Angleterre (1392-1409), épouse de Louis III du Palatinat.

Homonymie dynastique